„Lusitania” – statek
 Lusitania – fikcyjna planeta w serii książek Gra Endera
 Lusitania – Luzytania, starożytna prowincja rzymska